Ruta 12 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 12
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 12 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 12 (Chile)
 eine Fernstraße in Paraguay, siehe Ruta 12 (Paraguay)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 12 (Uruguay)